Cas Baas (acteur) (Utrecht, 6 januari,1918-1999), een acteur
Cas Baas (militair) (1928-2007), een bevelhebber van de Nederlandse luchtmacht